Alarmismus ist ein politisches Schlagwort, mit dem eine unnötige oder übertriebene Warnung vor Problemen bezeichnet oder behauptet wird. Wer den Begriff verwendet, drückt damit in der Regel wertend aus, dass er die Warnungen und Ängste nicht teilt oder für stark überzogen hält. Der Begriff fand auch Eingang in die Medienkritik.

Begriffsherkunft und -bedeutung 
Der Begriff ist ein Anfang der 1990er Jahre entstandener, aus dem Englischen abgeleiteter Neologismus. Als „Alarmist“ wird laut Duden zum einen ein „Lärmverursacher“ oder „Unruhestifter“ bezeichnet (diese Bedeutung sei „bildungssprachlich veraltet“), zum anderen „jemand, der die öffentliche Aufmerksamkeit auf etwas Bedrohliches, Gefährliches lenkt, der vor etwas warnt“. Ob die Bedrohung tatsächlich und in den beschriebenen Ausmaßen existiert, ist für die Verwendung des Schlagwortes unerheblich. Eine Bezeichnung mit ähnlichem Sinngehalt stellt der umgangssprachlich abwertende Begriff „Panikmache“ dar, der laut Duden ein „Heraufbeschwören einer Panikstimmung durch aufgebauschte Darstellung eines Sachverhalts o. Ä.“ bezeichnet. In öffentlichen und politischen Diskussionen wird der Alarmismus-Vorwurf auch als Red Herring genutzt, um eine differenzierte Auseinandersetzung mit einem Thema zu umgehen.

Medienkritik 
In der Medienkritik wird der Umgang mit vielen öffentlich diskutierten Problemen zeitweilig als „alarmistisch“ bezeichnet. Insbesondere wird damit eine Tendenz vor allem der Boulevardpresse zu erfassen versucht, „aktuelle Ereignisse, politische Positionen oder allgemeine Trends als Warnungen vor unerwünschten zukünftigen Entwicklungen“ vorzutragen. So würden „Wandlungen und Veränderungen als auf dramatische gefährliche Entwicklungen ausgewiesen, die ein dringendes Handeln erfordern“ würden. Die „Drastik“ mancher Darstellung deute auf eine „tiefere Strategie der Dramatisierung möglicher gesellschaftlicher Entwicklungen“ hin. Dabei habe der Alarmismus „ein Diskursmuster, das sich in medialer Öffentlichkeit und wissenschaftlicher Debatte nachweisen lässt und den Blick auf Möglichkeiten und Grenzen politischer Einflussnahme“ eher verstelle. Historisch gebe es „eine ganze Reihe von Beispielen hysterischer Angstepidemien, die manchmal auf ein in Angstlust fundiertes ‚katastrophisches Lebensgefühl‘ zurückgeführt werden“ können.

Erklärungsversuche 
Der Publizist Matthias Horx versuchte Alarmismus 2007 folgendermaßen zu definieren: . Dem Publizisten Friedrich Sieburg zufolge basiert das katastrophische Lebensgefühl auf einem psychologischen „Angstlust“-Effekt: „Die Weltuntergangsstimmung durch scharfe Analysen ins allgemeine Bewusstsein zu heben und sie gleichzeitig auch noch zu genießen, gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen des Menschen von heute.“ Der Alltag mit seinen tristen Problemen sei langweilig, dagegen aber bevorstehenden Katastrophen hochinteressant.

Siehe auch 
 Kataklysmus
 Katastrophismus
 Kulturpessimismus
 Moralische Panik
 Populismus
 Propaganda

Weblinks

Einzelnachweise 

Sozialpsychologie
Medienwissenschaft
Politisches Schlagwort